Bleeding Through:

 Bleeding Through — американская металкор-группа, образованная в 1999 году.
 Bleeding Through — альбом одноимённой группы, выпущенный Rise Records в апреле 2010 года.

См. также 
 Bleeding Love